Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Portas che ha battuto in finale Oscar Serrano-Gamez 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Fernando Vicente (quarti di finale)
 Alberto Martín (secondo turno)
 Albert Portas (Campione)
 Jiří Vaněk (primo turno)

 Joan Balcells (quarti di finale)
 German Puentes-Alcaniz (quarti di finale)
 David Sánchez (semifinali)
 Galo Blanco (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2000